Tvärån är ett av Sveriges vanligaste ånamn (betyder "biflöde"). Namnet förekommer övervägande i norra Sverige (motsvaras i södra Sverige av beteckningen Lillån).

 Tvärån från Orasjärv till Ängesån, se Bönälven
 Tvärån till Piteälven, se Borgforsälven
 Tvärån, Skellefteå kommun – till Åbyälven
 Tvärån, Byskeälven – Byskeälvens sista större biflöde (högerbiflöde)
 Tvärån, Bureälven – till Bureälven
 Tvärån, Rickleån – till Rickleån
 Tvärån, Vännäs kommun – till Umeälven
 Tvärån, Umeå kommun – till Umeälven
 Tvärån, Alvesta kommun - till Lekarydsån

Orter
 Tvärån, Älvsbyns kommun – en småort